Il singolare dello Swiss Indoors Basel 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014, vinto dallo svizzero Roger Federer, che ha sconfitto in finale il belga David Goffin.
Il detentore del titolo era Juan Martín del Potro.

Teste di serie

 Roger Federer (campione)
 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)
 Milos Raonic (quarti di finale)

  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Ernests Gulbis (primo turno)
  David Goffin (finale)
  Ivo Karlović  (semifinale)

Qualificati

  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Gastão Elias (primo turno)

  Kenny de Schepper (secondo turno)
  Simone Bolelli (primo turno)

Wildcard 

  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Alexander Zverev (primo turno)

  Borna Ćorić (semifinale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Swiss Indoors Open 2014
ATP World Tour 2014